Termi DHA ima više značenja:

 Dihidroksiaceton
 Dehidroaskorbinska kiselina
 Dokozaheksaenoinska kiselina